Neutze ist der Familienname folgender Personen:

 Günther Neutze (1921–1991), deutscher Schauspieler
 Hanns Lothar Neutze (1929–1967), deutscher Schauspieler, siehe Hanns Lothar
 Horst Michael Neutze (1923–2006), deutscher Schauspieler